Калинин— посёлок в Ташлинском районе Оренбургской области, административный центр Калининского сельсовета.

География 
Располагается на расстоянии примерно 6 километров по прямой на север-северо-запад от районного центра села Ташла.

История 
Посёлок основан в 1929 году, когда началась организация совхоза имени Калинина, официально название присвоено в 1930 году.

Население 

Постоянное население составляло 929 человек в 2002 году (русские 75 %), 897 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Ташлинского района